Лос Хункос има више значења:

 Лос Хункос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Хункос (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хункос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Хункос (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Хункос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Хункос (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Хункос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Хункос, Ла Уерта (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Хункос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику